Півторак — назва розмінної монети номінальною вартістю 1,5 гроша.

Півторак — українське прізвище.

Персоналії 
 Півторак Григорій Петрович — український мовознавець.
 Півторак Михайло Федорович — директор Одеського дитячого будинку-інтернату, кавалер ордена «За заслуги».
 Півторак Сергій Миколайович — український скульптор, художник, член Національної спілки художників України.

Примітки 

Українські прізвища